

Geografia
Villeneuve-Loubet (Vilanòva Lobet, Villanova Lobetto), comune del dipartimento delle Alpi Marittime

Persone
Charly Loubet, allenatore di calcio francese
Émile Loubet, politico francese
Julien Loubet, ciclista su strada francese
Yves Loubet, pilota automobilistico francese